Сезон 2020/2021 стал для Атлетико Мадрид 84-м Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

49.000.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

51.800.000

Зима 

0

Общие убытки:49.000.000

Общая прибыль:51.800.000

Разница:2.800.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

1-й раунд

2-й раунд

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2020/2021